, un township du comté de Burlington, dans le New Jersey.
 Southampton Township, un township du comté de Bedford, en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Cumberland, en Pennsylvanie.
 Southampton Township, un township du comté de Franklin, en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Somerset, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 
 Upper Southampton Township
 Lower Southampton Township

Homonymie de townships